BiH:
 Lastva (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Crna Gora:
 Lastva (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Donja Lastva, naselje u općini Tivat
 Gornja Lastva, naselje u općini Tivat
 Lastva Grbaljska, naselje u općini Kotor